Osoby:
 Ben Johnson (1918–1996) – amerykański aktor, laureat Oscara
 Ben Johnson (ur. 1961) – kanadyjski sprinter